Научно-исследовательский институт физики высоких энергий Академии Наук КНР () — крупнейший в Китае исследовательский центр в области физики элементарных частиц.

Располагается на западе Пекина, в районе Шицзиньшань.

В институте расположен электрон-позитронный коллайдер BEPC-II с детектором BES III, работающий с 2008 года.

ИФВЭ участвует в Нейтринном эксперименте Daya Bay.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Ускорительные центры
Китайская академия наук